Disseny intel·ligent, ideologia que sosté que la vida a la Terra i l'origen de l'home són el resultat d'accions racionals empreses de forma deliberada per un o més agents intel·ligents
 Iodotirosina deionidasa, enzims ancorats a la membrana que activen o inactiven les hormones tiroides
 Declaració d'independència, proclamació de la independència d'un territori que forma part d'un Estat que els partidaris de la independència consideren aliè.